Ма́йкл Гу́дфеллоу (, ) — шотландский и британский кёрлингист, призёр , чемпионатов  и  по кёрлингу, участник олимпийской сборной Великобритании на зимних играх в Сочи. Тренер по кёрлингу.

Биография 
Родился в шотландском городе Стерлинг. Получил первичную спортивную подготовку и де-факто собственнический постулат общностной карьеры в Университете Старклайда города Глазго.
Занялся кёрлингом после того, как друг семьи взял его на тренировку одной из британских юношеских кёрлинг-команд оной спортивной дисциплины, после чего ему так понравилось данное мероприятие, что он решил продолжить занятия.

Его карьера удалась, и уже в 2011 году он выиграл серебро на Чемпионате мира в Реджайне в Канаде.
Среди социальных проектов Майкла — программа «Чемпионы в школе», благодаря которой в классах изучают навыки самостоятельной жизни. Причём Гудфеллоу — один из немногих представителей, который проводит регулярное число семинаров в течение учебного года.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, ), бронза ().
 : бронза (, ).
 : золото (, , , ), серебро (, , ), бронза (, ).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2009).

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии